T58 ou T-58 peut signifier :
 Classe T-58, une classe de dragueur de mines de la marine russe ;
 Cooper T58, une formule 1 de l'écurie Cooper Car Company ;
 Effet toxique du monoxyde de carbone, d’après la classification internationale des maladies ;
 General Electric T58, un turbomoteur américain.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres